Енджеевский (фамилия)
 Енджеевский, Владыслав (Ендржеевский, Владислав Антонович; 1863—1940) — российский и польский военачальник.
 Енджеевский, Доминик (1886—1942) — польский священник.